Formuła Renault 3.5 Sezon 2013 – dziewiąty sezon w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 6 kwietnia na włoskim torze Monza, natomiast zakończyły 20 października  w Hiszpanii, na Circuit de Catalunya. Tytułu w klasyfikacji kierowców zdobył Duńczyk Kevin Magnussen, a wśród zespołów - francuska ekipa DAMS.

Lista startowa 
R = debiutant

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2013 został zatwierdzony 20 października 2012 roku. Ponownie składał się on z dziewięciu eliminacji, w tym pojedynczej na torze Monte Carlo, gdzie seria towarzyszyła Formule 1. Po raz pierwszy kierowcy ścigali się w Austrii, na torze Red Bull Ring. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbyły się wyścigi na torach Nürburgring i Silverstone, a do kalendarza po rocznej przerwie wrócił włoski tor Monza.

Zmiany

Zespoły 
 Początkowo na wstępnej liście na sezon 2013 pojawiło się tylko 12 zespołów, w tym zastępująca rosyjski Team RFR hiszpańska stajnia byłego kierowcy wyścigowego Adriána Vallésa – AV Formula. Na liście rezerwowej znalazły się dwa zespoły: włoski Zeta Corse (znany wcześniej jako BVM-Target) oraz rosyjski MT Motorsport. Ostatecznie jednak właśnie Zeta Corse został dołączony do stawki.
 Brytyjski zespół Strakka Racing, znany jak do tej pory ze startów w serii Le Mans, poszerzył swój program o bolidy jednomiejscowe przejmując P1 Motorsport. Tym samym zmianie uległa nazwa zespołu: P1 by Strakka Racing.

Kierowcy

Debiutanci 
 Pietro Fantin: Carlin Motorsport (Brytyjska Formuła 3) → Arden Caterham
 Stoffel Vandoorne: Josef Kaufmann Racing (Europejski Puchar Formuły Renault 2.0) → Fortec Motorsport
 Christopher Zanella: Formuła 2 → ISR
 Marlon Stöckinger: Status GP (Seria GP3) → Lotus
 Jazeman Jaafar: Carlin Motorsport (Brytyjska Formuła 3) → Carlin Motorsport
 Norman Nato: RC Formula (Alpejska Formuła Renault 2.0) → DAMS
 Matias Laine: MW Arden (Seria GP3) → P1 by Strakka Racing
 Emmanuel Piget: MP Racing (Hiszpańska Formuła 3) → Zeta Corse
 Mathéo Tuscher: Formuła 2 → Zeta Corse
 Carlos Sainz Jr.: Europejska Formuła 3 → Zeta Corse
 William Buller: Carlin (Seria GP3) → Zeta Corse
 Riccardo Agostini: JD Motorsport (Włoska Formuła 3) → Zeta Corse

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Michaił Aloszyn: Team RFR → Tech 1 Racing
 Carlos Huertas: Fortec Motorsport → Carlin Motorsport
 Daniił Mowe: P1 Motorsport → SMP Racing by Comtec
 Lucas Foresti: DAMS → SMP Racing by Comtec
 Kevin Magnussen: Carlin Motorsport → DAMS
 Will Stevens: Carlin Motorsport → P1 by Strakka Racing
 Nikołaj Marcenko: BVM Target → Pons Racing
 Arthur Pic: DAMS → AV Formula
 Yann Cunha: Pons Racing → AV Formula
 Robin Frijns: Fortec Motorsport → Sauber F1 Team (Formuła 1) (kierowca testowy); Hilmer Motorsport (Seria GP2)
 Sam Bird: ISR → Russian Time (Seria GP2)
 Jake Rosenzweig: ISR → Barwa Addax (Seria GP2)
 Kevin Korjus: Lotus → Koiranen GP (Seria GP3)
 Daniel Abt: Tech 1 Racing → ART Grand Prix (Seria GP2)
 Jules Bianchi: Tech 1 Racing → Marussia F1 Team (Formuła 1)
 Aaro Vainio: Team RFR → Koiranen GP (Seria GP3)
 Vittorio Ghirelli: Comtec Racing → Super Nova Racing (Auto GP)
 Nick Yelloly: Comtec Racing → Carlin Motorsport (Seria GP3), Zeta Corse
 Alexander Rossi: Arden Caterham → Caterham F1 Team (Formuła 1) (kierowca testowy)

Zawodnicy z przeszłością w serii 
 Nigel Melker: Ocean Racing Technology (Seria GP2) → Tech 1 Racing
 Oliver Webb: Sam Schmidt Motorsports (Firestone Indy Lights) → Fortec Motorsport
 Siergiej Sirotkin: Euronova Racing (Auto GP, Włoska Formuła 3) → ISR
 Mihai Marinescu: Formuła 2 → Zeta Corse

Zmiany w trakcie sezonu 
 Emmanuel Piget → Mathéo Tuscher (Zeta Corse)
 Mihai Marinescu → Carlos Sainz Jr. (Zeta Corse)
 Mathéo Tuscher → Nick Yelloly (Zeta Corse)
 Nick Yelloly → Mihai Marinescu (Zeta Corse)
 Carlos Sainz Jr. → William Buller (Zeta Corse)
 Mihai Marinescu → Riccardo Agostini (Zeta Corse)
 Riccardo Agostini → Carlos Sainz Jr. (Zeta Corse)

Klasyfikacja kierowców 

Uwagi:
 pogrubienie - pole position
 kursywa - najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona serii

Sezony Formuły Renault 3.5
2013 w sportach motorowych